KTO kan have flere betydninger:
 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte – interesseorganisation for kommunalt ansatte
 Korea Tourism Organization – turistorganisation i Syd Korea
 KTO (Télévision Catholique) – fransk TV-kanal for den katolske ærkebiskop i Paris.